King of Horrorcore é sexto álbum de estúdio do rapper norte americano, Lord Infamous. O álbum foi lançado em 20 de julho de 2012.

Listas de música 
Intro
Tag and Bag
Black Days
Darkness of Da Kut
Make It Bubble
In Check (feat. Koopsta Knicca, Da Da & Youngin)
Dollar On Swole
This Girl (feat. Lil Sko)
Skit – 0:33
Bind Torture Kill (feat. Merciles)
Skitzofrantic – 3:42
100 Shots – 2:49
I Just Want to Fuck (feat. Lil Jack)
Bloody Ski Mask (feat. Lil Jack & Merciles)

Produção 
DJ Paul– vocal, produtor executivo
Lord Infamous– vocal, letrista

Álbuns em língua inglesa
Álbuns de gangsta rap
Álbuns de 2012
Álbuns de Lord Infamous
Álbuns de horrorcore